dux – wódz rzymski
 Dux – dawna niemiecka marka samochodów
 Dux – wytwórnia fonograficzna

Osoby:
 Claire Dux – niemiecka śpiewaczka
 Kazimierz Dux – polski lekarz

Zobacz też:
 Dux – łacińska forma księcia
 Düx
 Litoria dux – gatunek płaza nowogwinejskiego